Andreas Ibertsberger (Salzburg, 27 juli 1982) is een Oostenrijks voetballer. Hij speelt als verdediger voor het Duitse TSG 1899 Hoffenheim.

Cluboverzicht

Ibertsberger, Andreas